M7 (ou NGC 6475) est un amas ouvert situé dans la constellation du Scorpion. Il a été découvert par l'astronome grec  Claude Ptolémée, d'où son autre nom d'amas de Ptolémée, vers 138 . Il a été intégré dans le catalogue de Charles Messier en 1764.

Caractéristiques 
Selon les plus récentes mesures de la distance de M7, l'amas est à  du système solaire et il s'approche de nous à une vitesse de . Selon les dernières estimations, l'âge de cet amas est de 140 millions d'années et sa taille apparente est de 75', ce qui, compte tenu de la distance et grâce à un calcul simple, équivaut à une taille réelle d'. 

Selon la classification des amas ouverts de Robert Trumpler, cet amas renferme plus de 100 étoiles (lettre r) dont la concentration est moyenne (II) et dont les magnitudes se répartissent sur un intervalle moyen (le chiffre 2). Cependant, d'après les données du catalogue Lynga, l'amas est composé de 80 étoiles.

Observation 

Sous de bonnes conditions l'amas est visible à l'œil nu. Aux jumelles on commence à résoudre l'amas en étoiles et une lunette astronomique ou un télescope d'amateur permettent d'en observer une trentaine. Cependant pour garder une belle vision de l'amas, mieux vaut que celui-ci apparaisse condensé et utiliser un faible grossissement.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets de Messier
 Liste des objets du New General Catalogue (NGC)

Liens externes 
 
 
 
 Messier 7 sur le site de la SEDS

M007
6475, M7 (amas ouvert)
M007
Constellation du Scorpion
Bras d'Orion
Objet céleste découvert par Claude Ptolémée